CMF, sigle composé des trois lettres C, M et F, peut faire référence à :
 Canada Media Fund (en français, Fonds des médias du Canada) ;
 cellulose micro-fibrillée, une des formes de la nanocellulose ;
 chirurgie maxillo-faciale ;
 Citizen Military Forces, une partie des forces armées australiennes chargées de la défense intérieure du pays ;
 Cluster maritime français ;
 Code monétaire et financier, en France ;
 Concours Musical de France, un concours international de piano depuis 1979 ;
 Confédération musicale de France, le réseau de la pratique musicale collective en France ;
 Conférence ministérielle de la Francophonie, une instance qui réunit entre les Sommets de la Francophonie les ministres des gouvernements membres de l'OIF responsables de ce domaine afin d'assurer la continuité politique ;
 Congregatio Missionariorum Filiorum Immacolati Cordis B.M.V. (en français, la congrégation des Fils du Cœur Immaculé de Marie, communément appelés Pères Clarétains ;
 Conseil des marchés financiers, dont les attributions ont été confiées à l'Autorité des marchés financiers ;
 Constructions métalliques Fillod ;
 Content management framework, un outil de développement en informatique ;
 cytométrie en flux.
 Plateforme CMF : plateforme technique automobile du groupe Renault-Nissan-Mitsubishi.

CMF peut aussi désigner :
 Aéroport de Chambéry - Savoie, en France, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code